Stomatoporina är ett släkte av mossdjur. Stomatoporina ingår i familjen Stomatoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Stomatoporina